Spitalgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Spitalgraben (Dellengraben) oder auch Haaggraben, linker Oberlauf des Dellengrabens (zur Tauber) bei Sachsenhausen, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Spitalgraben (Donau), rechter Zufluss der Donau vor Irlbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Spitalgraben (Spitalbach), rechter Zufluss des Spitalbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) nahe dem Spitalhof, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Spitalgraben (Flutkanal), linker Zufluss des Flurkanals zur Paar bei Ecknach, Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Spitalgraben (Radmer Bach), linker Zufluss des Radmer Bachs (zum Erzbach, zur Enns) in der Radmer, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Spitalbach